Seydler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Seydler (1850–1908), österreichischer Organist und Hochschullehrer
 August Johann Friedrich Seydler (1849–1891), tschechischer Astronom, Physiker und Philosoph
 Louis Seydler (1839–1896), deutscher konservativer Politiker
 Ludwig Carl Seydler (1810–1888), österreichischer Organist, Komponist und Schullehrer

Seydler steht für:
 (6586) Seydler, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Seidler